|}

Die Kelani-Valley-Schmalspurbahn (singhalesisch: කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය; tamilisch: களனிப் பள்ளத்தாக்குத் தொடருந்துப் பாதை) war eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 762 mm (2 Fuß 6 Zoll) in Sri Lanka.

Geschichte 
Die Kelani-Valley-Schmalspurbahn wurde 1900–1902 von Colombo über Avissawella nach Yatiyanthota  verlegt. In Avissawella gab es eine Abzweigung nach Yatiyanthota und eine Verlängerung über Ratnapura bis Opanayaka, die 1912 fertiggestellt wurde. Die ursprüngliche Schmalspurstrecke diente vor allem den Gummibaum-Plantagen. Die Strecke von Avissawella nach Yatiyanthota wurde 1942 abgebaut und die Strecke von Homagama nach Opanayaka wurde 1973 stillgelegt. Im Jahr 1978 wurde die Strecke von Colombo bis Avissawella wieder in Betrieb genommen.

Lokomotiven und Wagen 

Die Schmalspurbahn hatte mehrere Lokomotiven und Wagen. Dampflokomotiven der K-Klasse und Sentinel-Schienenbusse der Klassen V1 und V2 waren ebenso im Einsatz:

Umspurung 

Im Jahr 1992 begann ein Projekt, die einspurige Strecke auf die in Sri Lanka übliche 1676 mm (5 Fuß 6 Zoll) Breitspur umzuspuren. Das Projekt wurde 1996 abgeschlossen, nachdem Avissawella erreicht worden war. Die Gleise oberhalb sind inzwischen vollkommen abgebaut, und es gibt dort nur noch Bahnhofsruinen, Brücken und Bahndämme.

Die Kelani Valley Line genannte Strecke ist im Besitz der staatlichen Sri Lanka Railways und wird ausschließlich von diesen betrieben. Entlang der Strecke bis Avissawella ist die Urbanisierung schon weit fortgeschritten.  Im Januar 2016, wurden pro Tag 20 Züge auf der Strecke eingesetzt, insbesondere für den Berufsverkehr von und nach Colombo. Außerdem gibt es tagsüber einen Schienenbus für den Berufsverkehr von Kosgama nach Maharagama. Es werden seit 1991 vor allem japanische und koreanische dieselhydraulische Triebwagen der S8-Klasse von Hitachi (Japan) und Hyundai (Südkorea) in den Farben orange, weiß und grau mit 1430 PS sowie seit 2012 auch etwas stärkere, blau lackierte chinesische dieselelektrische Triebwagen der S12-Klasse von CSR mit 1950 PS eingesetzt.

Die Strecke ist nach wie vor eingleisig und nicht elektrifiziert und die Höchstgeschwindigkeit ist wegen der engen Radien begrenzt. Daher gibt es nur Dieselbetrieb. Seit das Verkehrsaufkommen und die Zahl der Züge pro Tag zugenommen haben, wird es immer schwieriger, die vielen Züge ohne Verspätung in beide Richtungen auf der eingleisigen Strecke fahren zu lassen.

Der Minister für Transport und zivile Luftfahrt, Nimal Siripala de Silva, verkündete, dass die Regierung plane, die Strecke von Padukka bis Colombo Fort zweispurig auszubauen. Ein Budget von 1 Milliarde Rupien wurde bereitgestellt, um neue Bahnhöfe zu bauen und neue, qualitativ hochwertige Schwellen zu beschaffen und zu verlegen.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sri Lanka